Malý est un mot tchèque et slovaque qui signifie petit.

Patronymes 
  (1811-1885), écrivain de langue tchèque.
 Josef Malý, gymnaste tchèque
 Vladimír Malý (né en 1952), athlète tchèque.

Toponymes

Malý Cetín, commune de la région de Nitra ;
 Malý Kamenec, commune de la région de Košice ;
 Malý Horeš, commune de la région de Košice ;
 Malý Krtíš, commune de la région de Banská Bystrica ;
 Malý Lapáš, commune de la région de Nitra ;
 Malý Slavkov, commune de la région de Prešov ;
 Malý Slivník, commune de la région de Prešov ;
 Malý Šariš, commune de la région de Prešov.

Malý Beranov, commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Malý Bor, commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň.

Patronyme tchèque
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme